Kiani ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Kiani (* 1969), schottische Sängerin
 Wäis Kiani, deutsche Schriftstellerin